Pandoravenator — род динозавров-теропод, занимающий базальное положение в пределах клады тетанур. Включает единственный вид — Pandoravenator fernandezorum, известный по фрагментарному посткраниальному скелету из верхнеюрской формации  (оксфордский—титонский яруса, ), располагающейся в провинции Чубут, Аргентина. Был научно описан в 2017 году палеонтологами Оливером Раухутом и Диего Полом, став первым названным верхнеюрским тероподом из отложений Аргентины.

Первая часть родового названия, Pandora-, происходит от названия местности Каха-де-Пандора, где были обнаружены остатки, вторая часть, -venator, переводится с древнегреческого как «охотник». Видовое название дано в честь семьи Фернандес, способствовавшей изучению верхнеюрских пород на своей земле на протяжении более чем 20 лет.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из юрских отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2017 году